Kompakt: Total 1 или Total 1 — первый сборник, выпущенный кёльнским лейблом Kompakt 30 июля 1999 года. Представляет собой компиляцию ремиксов и композиций в стиле микрохаус и минимал-техно. Все треки, представленные на виниле, ранее не издавались.

Список композиций 
Виниловое издание

 A1 Dettinger — «Infarkt» (5:09)
 A2 Reinhard Voigt — «Tod Eines Hippiemädchens» (4:29)
 A3 T.Raumschmiere — «Ost-Strom» (5:30)
 B1 Salz — «Salz 2.1» (5:24)
 B2 Andreas Oster — «Surf´s Up» (6:11)
 C1 Jürgen Paape — «How Great Thou Art» (5:31)
 C2 Tobin — «Reis 1» (4:15)
 C3 Mathias Schaffhäuser — «Some Kind Of» (6:01)
 D1 Super-8 — «Episode 1» (6:24)
 D2 Thomas/Mayer — «Total Confusion» (6:43)

Треки B2, C2, D1 и D2 представлены только на виниле.

CD-издание

Примечания

Ссылки 

Альбомы Kompakt
Альбомы в стиле минимал-хаус